Gros con peut faire référence à :
Une forme du mot trivial con
Un titre d'album des Fatals Picards.
Un nom utilisé dans le jeu Raôul.